Pilot Mound peut faire référence à :

 Pilot Mound (Manitoba) au Canada
 Pilot Mound (Iowa) aux États-Unis